Эмпайр-Бэй () — неоднозначный термин:
  — угольщик.
 Эмпайр-Бэй — пригород в Австралии.
 Эмпайр-Бэй — вымышленный город из игры Mafia II.